Encore peut désigner :

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée canadienne diffusée du  au  sur CBC Television.

Épisode 

 , titre original de Rebelote,  de la 1 saison de Le Damné () ;
 , titre original dOn ne tue que deux fois,  de la  de New York, police judiciaire () ;
 , titre du  de la  de Mission impossible () ;
 , titre original du  de la  dAux frontières de l'étrange ().

Cinéma 

 Encore, film à sketches britannique de Harold French, Pat Jackson et Anthony Pelissier, sorti en 1951 ;
 Encore, film français de Paul Vecchiali, sorti en 1988 ;
 Encore, film français de Pascal Bonitzer, sorti en 1996.

Musique

Artiste 

 , chanteuse allemande.

Chanson 

 , chanson d'Eminem, sortie le  ;
 , chanson de Cheryl Lynn, sortie en  ;
 , chanson de Jay-Z, sortie le .
Encore, chanson de Florent Pagny , sortie le .

EP 

 , EP live de Dire Straits, sorti le .

Albums 
 , album de Stan Kenton, sorti en  ;
 , album de Sam Cooke, sorti en  ;
 , album des Louvin Brothers, sorti en  ;
 Encore, album de Tangerine Dream, sorti en .
 , album de Bobby Vinton, sorti en  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album de Johnny Cash, sorti en  ;
 Encore, album de Klaus Nomi, sorti en  ;
 , album d'Elaine Paige, sorti en  ;
 Encore, album de Michel Fugain, sorti en 2001 ;
 , album de Russell Watson, sorti en  ;
 , album de Sarah Brightman, sorti en  ;
 , album de Lionel Richie, sorti le  ;
 Encore, album d'Eminem, sorti le  ;
 , album de SHE, sorti le  ;
 , album d'Il Divo, sorti le  ;
 , album des , sorti le  ;
 , album de David Garrett, sorti en  ;
 , album de Jimmy Buffett, sorti le  ;
 Encores, album de Charles Aznavour sorti en 2015 ;
 Encore, album de DJ Snake sorti en 2016 ;
 , album de Barbra Streisand sorti en 2016.

Informatique 

 , logiciel d’édition de partitions musicales, édité par GVOX.
 Encore, logiciel d'Authoring DVD, édité par Adobe.

Autres 

 Encore, nom de code d'un essai nucléaire de l'opération Upshot-Knothole ;
 Encore (Daha, 2013), roman de Hakan Günday, sorti en 2015.
Encore, agence de communication installée à Angoulême, France, depuis 2018. www.encore-design.fr

Voir aussi 

 

Homonymie de titre